Stadthallengarten (Görlitz),   een park in de Duitse stad Görlitz
 Stadthallengarten (Kassel), een park in de Duitse stad Kassel